Мала Биљаница је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 187 становника (према попису из 2002. било је 207 становника).

Демографија 
У насељу Мала Биљаница живи 168 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,4 година (36,9 код мушкараца и 42,5 код жена). У насељу има 48 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 4,31.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији